Горс, Ґорс (фр. Gorses) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот.
 Кікінг-Горс (Монтана), Кікінг-Горс (англ. Kicking Horse) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Лейк штату Монтана.
 Гангрі-Горс (Монтана), Гангрі-Горс (англ. Hungry Horse) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Флетгед штату Монтана.
 Вайт-Горс, англ. White Horse Вайт-Горс — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі Вайт-Горс — переписна місцевість, штат Південна Дакота.
 Горс-Шу (Північна Кароліна), Горс-Шу (англ. Horse Shoe) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Гендерсон штату Північна Кароліна.
 Мендерсон-Вайт-Горс-Крік (Південна Дакота), Мендерсон-Вайт-Горс-Крік (англ. Manderson-White Horse Creek) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Шеннон штату Південна Дакота.
 Том Горс
 Вайт-Горс (Південна Дакота), Вайт-Горс (англ. White Horse) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Тодд штату Південна Дакота.
 Горс-Кейв (Кентуккі), Горс-Кейв (англ. Horse Cave) — місто (англ. city) в США, в окрузі Гарт штату Кентуккі.
 Вайт-Горс (Нью-Джерсі), Вайт-Горс (англ. White Horse) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Мерсер штату Нью-Джерсі.
 ГЕС Гангрі-Горс — гідроелектростанція у штаті Монтана (Сполучені Штати Америки).
 Горс-Лейкс 152B (англ. Horse Lakes 152B) — індіанська резервація в Канаді, у провінції Альберта, у межах муніципального району Ґранд-Прері № 1.
 ГЕС-ГАЕС Горс-Меса — гідроелектростанція у штаті Аризона (Сполучені Штати Америки).